

Жінки 
 Десницька Агнія Василівна — радянський і російський лінгвіст, фахівець з індоєвропеїстики, германістики, албанської мови, літератури та фольклору.
 Десницька Катерина Іванівна — принцеса Сіаму (тепер Таїланд) На Пхітсанулок, дружина сіамського принца Чакрабонґсе Буванаф (Чакрабона).

Чоловіки 
 Михаїл Десницький — єпископ Чернігівський Відомства православного сповідання Російської імперії.
 Десницький Семен Юхимович — юрист, політичний мислитель; вважається першим російським професором в Московському університеті, «патріархом» (засновником) російської юриспруденції.
Прізвища